MSG  puede referirse a:

Entretenimiento 
 The Madison Square Garden Company: holding estadounidense, dueños del Madison Square Garden.
 Madison Square Garden: arena deportiva de Nueva York, Estados Unidos.
 MSG (canal de televisión): canal de televisión y estación radial estadounidense.

Música 
 Michael Schenker Group: banda inglesa de hard rock y heavy metal
 MSG (álbum): segundo álbum de estudio de Michael Schenker Group.
 McAuley Schenker Group: banda alemana de hard rock.
 M.S.G. (álbum de McAuley Schenker Group): tercer álbum de estudio de McAuley Schenker Group.

Otros 
 Meteosat de Segunda Generación: serie de satélites meteorológicos europeos
Mocidade Socialista Galega

Siglas